Владимир Андреевич Алмазов (27 мая 1931 года — 4 января 2001 года) — кардиолог, доктор медицинских наук (1966), профессор, академик РАМН (1995). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

Биография 
Алмазов Владимир Андреевич родился 27 мая 1931 года в деревне Русаново Торопецкого района Тверской области. Учился в начальной сельской школе, в Торопецкой средней школе № 1. В 1948 году поступил в 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова.

Место работы: с 1972 года — заведующий кафедрой 1-го Ленинградского медицинского института; с 1978 года — главный кардиолог города; с 1980 года — директор НИИ кардиологии Минздрава СССР (Санкт-Петербург), председатель Кардиологического общества Санкт-Петербурга им. Г. Ф. Ланга.

Клиника кафедры факультетской терапии, в которой работал В. А. Алмазов, стала многопрофильным лечебным учреждением, включающим терапевтическое, кардиологическое, эндокринное и гематологическое отделения, отделение интенсивной терапии.

В. А. Алмазов заложил основу кардиологической научной школы, ставшей базой для создания в 1980 году Научно-исследовательского института кардиологии Минздрава СССР.

Под руководством Алмазова защищено 60 кандидатских и 25 докторских диссертаций.

Об академике РАМН В. А. Алмазове в 2001 году снят телефильм «Ломоносов из Торопца».

Академик РАМН, состоял в Отделении медицинских наук АН РБ. Избирался народным депутатом СССР от Академии медицинских наук СССР.

Память 
Похоронен на Серафимовском кладбище (Коммунистическая площадка).

В 2002 году его именем была названа одна из ведущих клиник Санкт-Петербурга и России — ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Труды 
В. А. Алмазов опубликовал более 300 научных трудов, в том числе 25 монографий и учебников по медицине — проблемам артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца.
 Клиническая патофизиология: учеб. пособие для студентов мед. вузов / В. А. Алмазов, Н. Н. Петрищев, Е. В. Шляхто, Н. В. Леонтьева. — 1999. — 464 с.
 Пограничная артериальная гипертензия / В. А. Алмазов, Е. В. Шляхто, Л. А. Соколова. — 1992. — 189 с.
 Алмазов В. А. Здоровье — главная ценность. — Л.: Лениздат, 1987.

Награды 
В 1998 году В. А. Алмазову было присвоено звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В 1996 году Международный биографический центр (Кембридж) присудил ему медаль и диплом За выдающиеся достижения в медицине XX столетия.

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия. — Уфа, 2007.
 Башкирская энциклопедия. В 7 т. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006.

Ссылки 
 http://www.anrb.ru/blog/alias/almazov-v
 https://web.archive.org/web/20160304212403/http://www.moi-krai.info/kraevedenie/page-4/
 http://ticshen.narod.ru/Almazov.html

Выпускники Санкт-Петербургского медицинского университета
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Кардиологи СССР
Кардиологи России
Преподаватели Санкт-Петербургского медицинского университета
Делегаты XXVII съезда КПСС
Похороненные на Серафимовском кладбище